Дональд Маклін або Дональд Маклейн ():

 Дональд Маклін — американський професіональний баскетболіст
 Дональд Маклін — американський вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів
 Дональд Маклін — британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході
 Дональд Маклін — канадський хокеїст
Сторінки зі списками однофамільців-тезок